Las siglas AAVV pueden referirse a:
 Agencias de viajes
 Asociación de vecinos
 Autores varios, abreviatura utilizada cuando una obra tiene más de un autor.